Franciaország
La Chapelle, település Franciaországban, Allier megyében
La Chapelle, település Franciaországban, Ardennes megyében
La Chapelle, település Franciaországban, Charente megyében
La Chapelle, település Franciaországban, Savoie megyében
La Chapelle-du-Bois-des-Faulx, település Franciaországban, Eure megyében
La Chapelle-Bayvel, település Franciaországban, Eure megyében
La Chapelle-Réanville, település Franciaországban, Eure megyében
La Chapelle-Hareng, település Franciaországban, Eure megyében
La Chapelle-Engerbold, település Franciaországban, Calvados megyében
La Chapelle-Yvon, település Franciaországban, Calvados megyében
La Chapelle-Haute-Grue, település Franciaországban, Calvados megyében
La Chapelle-du-Bourgay, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
La Chapelle-sur-Dun, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
La Chapelle-Monthodon, település Franciaországban, Aisne megyében
La Chapelle metróállomás, metróállomás Párizsban a párizsi metró 2-es metróvonalán